Шарта́ш — узловая железнодорожная станция Екатеринбургского региона Свердловской железной дороги в Екатеринбурге. Расположена на 1819 км главного хода Транссиба, является вспомогательной грузовой станцией Екатеринбургского узла.

Инфраструктура 
Станция находится в Октябрьском районе Екатеринбурга. Основные станционные здания и вокзал расположены со стороны улицы Куйбышева. Пассажирский сегмент состоит из трёх низких островных платформ, к которым имеется проход по пешеходным настилам со стороны вокзала и сходы с пешеходного моста. Перрон у здания вокзала и расположенного рядом кассового павильона посадочной платформы не имеет и на ближайший к нему путь пассажирские поезда не принимаются. Пешеходный мост имеет выходы: со стороны вокзала — на улицу Куйбышева, с противоположной стороны станции — на улицу Вишнёвую, промежуточные — к сортировочному парку и грузовому району станции.

Станционные парки: пассажирский, приёмо-отправочный, сортировочный (в настоящее время законсервирован), местный парк отстоя моторвагонного подвижного состава, грузовой (Ирбитский парк) с площадкой для тяжеловесных грузов и эстакадой для выгрузки угля.

Нечётную горловину станции пересекает автомобильный путепровод, соединяющий переулок Базовый и улицу Комсомольскую в районе концерна «Калина», получивший отсюда название «мост у Калины».

Пассажирское движение 
На станции останавливаются все пригородные электропоезда, следующие из Екатеринбурга в направлении Богдановича, Каменска-Уральского, пригородные поезда на Егоршино, Верхний Уфалей, а также городской электропоезд, аэроэкспресс в аэропорт «Кольцово», электропоезд повышенной комфортности 849/850 Екатеринбург — Курган.

До 2014 года станция Шарташ являлась также конечным пунктом для части электропоездов нижнетагильского, шалинского и дружининского направлений (через Екатеринбург-Пассажирский).

Происхождение названия 
Название станции связано с расположенным неподалёку Шарташским рынком — историческим местом торговли приезжавших сюда жителей старообрядческого села Шарташ (ныне — микрорайон Шарташский Екатеринбурга).

Интересные факты 
 По одной из версий, на станцию Шарташ (тогда Екатеринбург II) 30 апреля 1918 года революционеры привезли царскую семью, впоследствии расстрелянную. Изначально планировалось привезти её на станцию Екатеринбург I, но там собралась толпа агрессивно настроенных людей.
 Станция Шарташ находится в значительном удалении от одноимённого озера Шарташ (примерно в 5 км), трамвайного кольца «Шарташ», а также микрорайона Шарташский и улицы Шарташской в Екатеринбурге.
 На станции Шарташ практически полностью снят фильм «СВ. Спальный вагон» (реж. В.Хотиненко, 1989).

Галерея

Примечания 

|- style="text-align: center"
|colspan="3"|Остановочные пункты железной дороги
|- style="text-align: center"
| style="font-size: 90%" width="30%" rowspan=3 |Предыдущая станция:Первомайская
| width="35%" rowspan=3|Шарташ
| style="font-size: 90%" width="30%" |Следующая станция:Путёвка  (Тюменское направление, Каменское направление)
|- style="text-align: center"
| style="font-size: 90%" width="30%" | Следующая станция:Аппаратная  (Егоршинское направление)
|- style="text-align: center"
| style="font-size: 90%" width="30%" | Следующая станция:Лесотехническая  (Уфалейское направление)

Станции Екатеринбургского региона Свердловской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Екатеринбурга
Узловые железнодорожные станции